Мехтиев, Сафар Мамед оглы (; ) — генерал-лейтенант таможенной службы. Глава Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (2018—2022). Заслуженный государственный служащий Азербайджана (2017).

Биография 
Родился 17 марта 1973 года в селе Нехрам Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

В 1998 году окончил факультет международных экономических отношений Эгейского университета (Турция). Окончил также Азербайджанкий государственный экономический университет.

Карьера 
В 1999—2004 годах служил на должностях инспектора и старшего инспектора отдела регулирования таможенных тарифов Главного управления по надзору над финансами, тарифами и валютой, начальником отдела таможенной стоимости, заместителем начальника Главного управления.

В феврале 2006 года был назначен на должность первого заместителя председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана.

С июня 2016 года является членом совместной экономической, торговой и технической комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар.

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана (23 апреля 2018 — 16 июля 2022).

Примечания 

Государственные деятели Азербайджана
Полные кавалеры ордена «За службу Отечеству»
Председатели Государственного таможенного комитета Азербайджана